Оле́г Влади́мирович Овся́нников:
 Овсянников, Олег Владимирович (род. 1937) — советский и российский археолог, музейный работник.
 Овсянников, Олег Владимирович (род. 1970) — российский фигурист и тренер по фигурному катанию.